Gaslight ist:

 englischer Originaltitel eines Films aus dem Jahr 1944 von George Cukor, siehe Das Haus der Lady Alquist
 englischer Originaltitel eines Films von Thorold Dickinson aus dem Jahr 1940, siehe Gaslicht (1940)
 englischer Originaltitel eines Theaterstücks von Patrick Hamilton von 1938 Gaslicht (Schauspiel)

Siehe auch:
 Gaslicht (1960), deutsche Verfilmung des Theaterstücks Gaslight von Patrick Hamilton mit Margot Trooger und Dieter Borsche
 Gaslicht (1977), ist ein deutscher Fernsehfilm von 1977
 Gaslighting bezeichnet eine Form von psychischer Gewalt bzw. Missbrauch (benannt nach dem Theaterstück Gaslight von Patrick Hamilton) 
 Gaslighter, Täter, der die Methoden des Gaslighting zur Manipulation anwendet